

Вагенгаузен — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Вагенгаузен — громада в кантоні Тургау